XXI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1999 odbyły się w Austrii między 7 września a 12 września 1999 roku. Mecze rozgrywane były w hali w Wiener Neustadt oraz w Wiedniu.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja reprezentacja Holandii. Mistrzostwo po raz czwarty wywalczyła  reprezentacja Włoch pokonując w 4-setowym finale reprezentację Rosji (19:25, 25:17, 25:22, 29:27).

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 8 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup, zaś zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8.

Hale sportowe

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1999 w piłce siatkowej
1999 w Austrii
Piłka siatkowa w Austrii
Zawody sportowe w Wiedniu
Sport w Wiener Neustadt